Putumayo (departman), Kolumbija
 Putumayo (pokrajina), regija Loreto,  Peru
 Putumayo (okrug), u istoimenoj pokrajini
 Putumayo (kanton), pokrajina Sucumbíos, Ekvador
 Putumayo (rijeka) ili Içá, rijeka u J. Americi (Kolumbija, Ekvador, Peru i Brazil), velika lijeva pritoka Amazone